Het tennistoernooi US Open werd in 2002 bij de mannen voor de 122e keer gehouden. De als 17e geplaatste Pete Sampras won het toernooi voor de vijfde maal door in de finale zijn landgenoot Andre Agassi met 6-3, 6-4, 5-7 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Lleyton Hewitt (halve finale)
  Marat Safin (tweede ronde)
  Tommy Haas (vierde ronde)
  Jevgeni Kafelnikov (tweede ronde)
  Tim Henman (derde ronde)
  Andre Agassi (finale)
  Juan Carlos Ferrero (derde ronde)
  Albert Costa (tweede ronde)
  Carlos Moyà (tweede ronde)
  Sébastien Grosjean (tweede ronde)
  Andy Roddick (kwartfinale)
 n.v.t. 
  Roger Federer (vierde ronde)
  Jiří Novák (vierde ronde)
 n.v.t. 
  David Nalbandian (eerste ronde)
  Pete Sampras (winnaar)

  Àlex Corretja (derde ronde)
  Xavier Malisse (derde ronde)
  Younes El Aynaoui (kwartfinale)
  Gastón Gaudio (derde ronde)
  Marcelo Ríos (derde ronde)
  Rainer Schüttler (eerste ronde)
  Sjeng Schalken (halve finale)
  James Blake (derde ronde)
  Juan Ignacio Chela (vierde ronde)
  Nicolás Lapentti (eerste ronde)
  Fernando González (kwartfinale)
  Thomas Enqvist (derde ronde)
  Andrei Pavel (eerste ronde)
  Tommy Robredo (derde ronde)
  Maks Mirni (kwartfinale)
  Greg Rusedski (derde ronde)
  Jarkko Nieminen (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
 Toernooischema US Open 2002, mannenenkelspel

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2002